Paradise Lake ist der Name folgender Seen in:

Kanada:
 Paradise Lake (Ontario), See in der Provinz Ontario
 Paradise Lake (Quebec), See in der Provinz Quebec

Vereinigten Staaten von Amerika:
 Paradise Lake (Kalifornien), See im Bundesstaat Kalifornien
 Paradise Lake (Washington), See im Bundesstaat Washington

Sie auch:
 Lake Paradise